Aleksandrs Ņiživijs (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton devenu entraîneur. Il est membre du Dinamo Riga dans la KHL.

Biographie

En club 
En 1993, il devient professionnel en se joignant au Pārdaugava Rīga dans la Superliga. Il jouera avec le Torpedo Nijni Novgorod, le Molot Prikamie Perm, le HK Dinamo Moscou et le Lokomotiv Iaroslavl dans cette ligue également pour 414 matchs joué au total et 140 points dont 57 buts et 170 minutes de pénalité.

Pour les saisons 2003-2004 et 2004-2005, il jouera respectivement pour le HK Riga 2000 et le IF Björklöven.

À partir de 2008, il joue pour le Dinamo Riga dans la KHL. Il est le premier buteur de l'histoire de la KHL.

International 
Il représente la Lettonie en sélection U18, U20, Senior et aux Jeux olympiques.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1993-1994|| Pardaugava Riga|| Superliga|| 30|| 5|| 3|| 8|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Pardaugava Riga|| Superliga|| 47|| 2|| 9|| 11|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 46|| 6|| 12|| 18|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 44|| 9|| 12|| 21|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 41|| 4|| 10|| 14|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 40|| 9|| 3|| 12|| 12|| 10|| 2|| 4|| 6|| 8
|-
| 1999-2000|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 37|| 8|| 13|| 21|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 33|| 6|| 6|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 40|| 3|| 2|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Molot Prikamie Perm|| Superliga|| 25|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HK Riga 2000|| Ekstraliga|| 9|| 6|| 7|| 13|| 0|| 6|| 4|| 3|| 7|| 8
|-
| 2004-2005|| IF Björklöven|| Allsvenskan|| 46|| 21|| 23|| 44|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Torpedo Nijni Novgorod|| Vyschaïa Liga || 49|| 11|| 25|| 36|| 48|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Torpedo Nijni-Novgorod || Vyschaïa Liga|| 39|| 14|| 32|| 46|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Torpedo Nijni-Novgorod || Superliga|| 31|| 3|| 10|| 13|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Dinamo Riga || KHL|| 53|| 9|| 17|| 26|| 18|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2009-2010|| Dinamo Riga || KHL || 50|| 12|| 24|| 36|| 41|| 9|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2010-2011|| Dinamo Riga || KHL || 53|| 12|| 24|| 36|| 18|| 10|| 4|| 3|| 7|| 2
|-
| 2011-2012|| Dinamo Riga || KHL || 33|| 3|| 6|| 9|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Dinamo Riga || KHL || 33|| 1|| 14|| 15|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Lev Prague || KHL || 7|| 1|| 0|| 1|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Dinamo Riga || KHL || 36|| 2|| 11|| 13|| 16|| 7|| 0|| 3|| 3|| 0

Notes et références 

Naissance en septembre 1976
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Entraîneur letton de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du IF Björklöven
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HC Lev Prague
Joueur du HK Riga 2000
Attaquant de hockey sur glace